Traulsen ist der Familienname von:

 Arne Traulsen (* 1975), deutscher Physiker
 Friedrich Traulsen (1887–1979), deutscher Maler und Grafiker und Radierer
 Heinrich Traulsen (1843–1914), deutscher Landwirt und Schriftsteller